Arcanum – album degli Acoustic Alchemy del 1996
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura – videogioco del 2001
 Arcanum – centro abitato statunitense della Contea di Darke in Ohio